Монтульё-Сен-Берна́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ориньяк. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31386.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 60 км к юго-западу от Тулузы.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 187 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 106 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 83 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 78,3 %, в 1999 году было 68,8 %). Из 83 активных жителей работали 75 человек (40 мужчин и 35 женщин), безработных было 8 (6 мужчин и 2 женщины). Среди 23 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 15 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Марии Магдалины
 Галло-романские термы. Исторический памятник с 1960 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна